Buzzell Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buzzell Hill (Essex County, Vermont, 533 m)	
 Buzzell Hill (Essex County, Vermont, 568 m)